Landplage bezeichnet:

 einen großflächigen Schädlingsbefall, im landwirtschaftlichen wie im übertragenen Sinne, siehe Kalamität und Schädling.
 eine großflächige Epidemie, insbesondere die mittelalterliche Pest.

Siehe auch:
 Zehn Plagen und Sieben Plagen der Endzeit: biblische Erzählungen.